Velika nagrada Južne Afrike 1970 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 7. marca 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 80
| 1:49:35,4
| 3
| 9
|-
! 2
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 80
| + 8,1 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 1
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 80
| + 17,1 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 3
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 80
| + 1:13,1
| 8
| 3
|-
! 5
| 10
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 14
| 2
|-
! 6
| 11
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 19
| 1
|-
! 7
| 4
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 78
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 8
| 23
|  John Love
| Lotus-Ford
| 78
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 9
| 20
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 76
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! 10
| 16
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 75
| +5 krogov
| 9
|  
|-
! 11
| 24
|  Peter de Klerk
| Brabham-Ford
| 75
| +5 krogov
| 21
|  
|-
! 12
| 25
|  Dave Charlton
| Lotus-Ford
| 73
| Motor
| 13
|  
|-
! 13
| 9
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 72
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 60
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| McLaren-Ford
| 60
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  George Eaton
| BRM
| 58
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 2
|  Johnny Servoz-Gavin
| March-Ford
| 57
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 5
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 39
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Piers Courage
| De Tomaso-Ford
| 39
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mario Andretti
| March-Ford
| 26
| Pregrevanje
| 11
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 23
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jackie Oliver
| BRM
| 22
| Gearbox
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Chris Amon
| March-Ford
| 14
| Pregrevanje
| 2
|  
|}

Formula 1 sezona 1970
1970